Brama Mostowa bezeichnet Baudenkmale in Polen:
 Brama Mostowa (Toruń) (dt. Brückentor), ein Stadttor in Toruń (Thorn); siehe Festung Thorn
 Brama Mostowa (Warschau), ein Stadttor in Warschau